Виру:

 Виру — площадь в Таллине, Эстония.
 Виру — улица в Таллине.
 Виру — улица в Нарве, Эстония.
 «Виру» — первоначальное название гостиницы “Sokos Hotel Viru” в Таллине, Эстония.
 Виру — тюрьма в городе Йыхви, Эстония.
 «Виру» — колхоз в Эстонской ССР.
 Виру — доколумбова культура в Южной Америке.
  — папуасский народ.
 Виру — одна из 12 провинций региона Ла-Либертад в северной части Перу.
 Виру — город, административный центр провинции Виру, Перу.
 Виру — река в Перу.
 Виру — болото в национальном парке Лахемаа, Эстония.

См. также 
 Вирумаа
 Выру (значения)